Wegscheider heißen:
 Wegscheider (Gemeinde Heiligenblut), Ort bei Heiligenblut am Großglockner, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Orgelwerkstatt Wegscheider, in Dresden

Wegscheider ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Wegscheider (* 1965), österreichischer Jazzpianist und Komponist
 Ferdinand Wegscheider (* 1960), österreichischer Journalist und Intendant
 Gustav Wegscheider (1819–1893), deutscher Mediziner
 Helmut Wegscheider (* vor 1958), deutscher Skispringer
 Hildegard Wegscheider (1871–1953), deutsche Lehrerin, Politikerin und Frauenrechtlerin
 Julius August Ludwig Wegscheider (1771–1849), deutscher protestantischer Theologe
 Kristian Wegscheider (* 1954), deutscher Orgelbauer und -restaurator
 Lorenz Wegscheider (* vor 1980), deutscher Skispringer
 Manfred Wegscheider (* 1949), österreichischer Politiker
 Marcel Wegscheider (* 1996), österreichischer Schauspieler
 Rudolf Wegscheider (1859–1935), österreichischer Chemiker
 Susanne Wegscheider (* 1953), österreichische Unternehmerin und Politikerin (ÖVP)

 Walther Wegscheider (* 1954), österreichischer Arzt und Universitätsprofessor

Siehe auch:
 Wegscheid (Begriffsklärung)
 Wegscheide